Planalto, uma paisagem geográfica.

Localidades

Municípios
Planalto (Bahia)
Planalto (Paraná)
Planalto (Rio Grande do Sul)
Planalto (São Paulo)
Novo Planalto, em Goiás

Distritos
Planalto (Crissiumal)

Povoados
Planalto (Andradina)

Bairros
Planalto (Belo Horizonte)
Planalto (Campo Grande)
Planalto (Coronel Fabriciano)
Planalto (Itumbiara)
Planalto (Linhares)
Planalto (Manaus)
Planalto (Natal)
Planalto (São Bernardo do Campo)
Planalto (Uberlândia)

Outros
Planalto FM
Palácio do Planalto, sede do Executivo do Brasil

Desambiguação
Desambiguações de topônimos